Dalek – a espécie
The Daleks – arco de 1963-64
Dalek (episódio de Doctor Who) – episódio de 2005

Ver também

Desambiguação